Tahtawi ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Salih Tahtawi, Gelehrter aus dem Mogulreich
 Rifāʿa at-Tahtāwī (1801–1873), ägyptischer Autor, Übersetzer, Lehrer, Ägyptologe und Vertreter der Nahda